Андрей Александрович Липгарт:
 Липгарт, Андрей Александрович (Арвидович) (1898—1980) — советский инженер.
 Липгарт, Андрей Александрович (род. 1970) — российский филолог.